Línea 16 puede referirse a:
 Línea 16 del transporte urbano de Córdoba, Argentina.
 Línea 16 de colectivos del Gran San Juan, Argentina.
 Línea 16 de colectivos de Santa Fe, Argentina.
 Línea 16 de colectivos de Paraná.
 Línea 16 del EMT de Madrid.
 Línea 16 del EMT Valencia.
 Línea 16 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 16 de los autobuses urbanos de San Sebastián.
 Línea 16 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 16 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.